Джонс, Пол:
 Джонс, Пол (род. 1942) — британский музыкант.
 Джонс, Пол Стивен (род. 1967) — валлийский футбольный вратарь, в прошлом игрок сборной Уэльса, наиболее известный по выступлениям за «Саутгемптон».
  (род. 1953) — бывший профессиональный футболист, выступавший в качестве защитника в Футбольной лиге за «Болтон Уондерерс».